Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1977 (janvier) de l’Open d'Australie qui est disputé du 3 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Kerry Reid bat Dianne Fromholtz en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Helen Gourlay et Karen Krantzcke.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

19771
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1977
Sport en janvier 1977